Жан Амио:
 Амио, Жан Батист (1799—1866) —  французский энтомолог.
 Амио, Жан Жозеф Мари (1718—1793) — французский миссионер-иезуит, историк и астроном.